Изабелла I Анжуйская (), или Изабелла (Елизавета) Комнина (;  — ) — королева Иерусалима с 1192 года и королева Кипра с 1198 года. Она была дочерью Амори I и его второй жены Марии Комниной и единокровной сестрой короля Балдуина IV и королевы Сибиллы.

Ранние годы и первый брак 
Изабелла в детстве находилась при дворе своей матери Марии Комниной и отчима Балиана де Ибелина в Шхеме. Согласно мусульманскому хронисту Имадуддину аль-Исфахани, она имела чёрные волосы и бледный цвет лица.

Предыдущий брак отца Изабеллы Амори I с Агнес де Куртене был аннулирован, однако право на наследование детьми от этого брака — Балдуином и Сибиллой — было сохранено. Её единокровный брат Балдуин IV был признан королём как единственный мужчина в линии наследования, но он с ранних лет страдал от проказы. В итоге его преемником была объявлена Сибилла. При этом её легитимность была оспорена матерью Изабеллы и Ибелинами.

В 1180 году восьмилетняя Изабелла была обручена с Онфруа IV де Тороном, наследником Трансиорданской сеньории Иерусалимского королевства. Инициатором союза был Балдуин IV, решивший отдать долг чести деду Онфруа, Онфруа II, погибшему в битве при Баниасе. Кроме того, брак позволял вырвать Изабеллу из круга влияния Ибелинов. Они поженились в 1183 году, когда Онфруа было 16 или 17, а Изабелле 11 лет. Политические цели брака были достигнуты: мать Онфруа Стефанья де Милли и его отчим Рено де Шатийон ограничили контакты Изабеллы с матерью и Ибелинами.

В первую брачную ночь Изабеллы и Онфруа в Кераке на крепость напали войска Салах ад-Дина. Согласно Вильгельму Тирскому, Стефанья отправила султану письмо, рассказав ему о недавней свадьбе:

Впрочем, в мусульманских источниках указанные обстоятельства осады подтверждения не находят.

Наследование 
После того, как Балдуин IV разочаровался в новом муже своей сестры Сибиллы, Ги де Лузиньяне, он решил лишить её права наследования. Он короновал своего 5-летнего племянника Балдуина (сына Сибиллы от её первого брака) соправителем и вынудил Высокий совет признать мальчика своим наследником. В случае его смерти в младенчестве вопрос о престолонаследии должны были решить короли Англии и Франции, император Священной Римской империи и папа римский. До совершеннолетия Балдуина королевством должен был править регент из «самых законных наследников». В соответствии с этим соглашением Сибилла и Изабелла имели равные права в борьбе за регентство.

Балдуин IV умер весной 1185 года. Вскоре после этого состоялась публичная официальная коронация Балдуина V в храме Гроба Господня. Мальчика вел к трону Балиан де Ибелин, что должно было показать, что семья Изабеллы приняла Балдуина в качестве законного правителя. Регентом был объявлен Раймунд III, граф Триполи. Балдуин V часто болел и умер летом 1186 года. Сторонники Изабеллы поставили под сомнение легитимность Сибиллы в связи с признанием брака её родителей недействительным. Многие бароны также выражали недовольство в адрес мужа Сибиллы Ги де Лузиньяна.

В результате придворной борьбы установленный Балдуином IV порядок престолонаследия был проигнорирован. Сибилла была коронована вместе с Ги де Лузиньяном в 1186 году. Сторонники Изабеллы во главе с её матерью Марией, отчимом Балианом де Ибелином и Раймундом III, собрались в Наблусе. Они ожидали, что Онфруа заявит претензии на престол от имени супруги, однако тот неожиданно перешёл на сторону Ги де Лузиньяна.

Королева Иерусалима 
В 1187 году Салах ад-Дин вторгся в королевство и захватил почти всю его территорию, кроме крепости Тир, удерживаемой Конрадом Монферратским, дядей Балдуина V. Ги де Лузиньян начал осаду Акры, в это же время (лето 1190 года) Сибилла и две её дочери умерли в ходе эпидемии. Ги де Лузиньян продолжал называть себя королём, однако де-юре королевой стала Изабелла.

Её сторонники решили, что в сложившейся ситуации королеве нужен новый муж. Этот вариант действий был не нов: отец Изабеллы также был вынужден развестись со своей первой женой Агнес де Куртене, чтобы добиться права на престол. Онфруа IV де Торон, к которому Изабелла была привязана с детства, не имел большого желания становиться королём. Он по-прежнему был убеждённым сторонником Ги де Лузиньяна, к тому же, по характеру Онфруа был скорее дипломатом, чем воином. Осенью 1190 года Мария Комнина и Балиан увезли Изабеллу от Онфруа и заставили её согласиться на аннулирование брака под предлогом того, что брак был заключён по принуждению Балдуина IV. Они намеревались выдать Изабеллу замуж за амбициозного Конрада Монферратского, который был ближайшим родственником Балдуина V и уже показал себя как политик и воин.

После долгих разбирательств Онфруа согласился на аннулирование брака, которое было проведено пизанским архиепископом Убальдо Ланфранчи и папским легатом Филиппом из Бовэ. Филипп обвенчал Конрада и Изабеллу 24 ноября, несмотря на возражения, что брак канонически был кровосмесительным — единокровная сестра Изабеллы Сибилла была замужем за старшим братом Конрада. Некоторые современные авторы сочувствуют судьбе молодой королевы, выданной за «седого старого воина». Однако Конраду тогда было около 45, он был умен, хорошо образован, красив и храбр, так что, возможно, её положение было куда менее печальным, чем некоторые считают.

В силу своего брака с Изабеллой Конрад стал де-юре королём Иерусалима. Однако ещё в течение семнадцати месяцев Ги де Лузиньян оспаривал это, заявляя свои претензии на трон. Главным сторонником Ги де Лузиньяна был Ричард Львиное Сердце, его сюзерен в Пуату. В свою очередь Изабеллу и Конрада поддержал Филипп II Август, сын двоюродного брата Конрада Людовика VII. В конце концов, королевский титул Конрада был подтверждён в апреле 1192 года.

Однако короноваться Конрад не успел. 28 апреля 1192 года в Тире Изабелла и её свита задержались в бане и опоздала на совместный ужин. Тогда Конрад решил пригласить на ужин епископа Филиппа из Бове, но найдя его уже ужинающим, отправился обратно во дворец. По пути его остановили двое одетых в бедняцкую одежду ассасинов и ударили кинжалами. Конрад умер от ран в тот же день. Изабелла уже была беременна первой дочерью Марией.

Два дня спустя в Тир вернулся Генрих II Шампанский (племянник королей Англии и Франции) и с указания короля Ричарда обручился с Изабеллой. По некоторым хроникам, Изабелла искренне полюбила Генриха, однако с его стороны брак был лишь политическим шагом. Эта помолвка способствовала распространению слухов о причастности Ричарда к убийству Конрада. Свадьба Генриха и Изабеллы состоялась всего восемь дней спустя после смерти Конрада. Имадуддин аль-Исфахани, присутствовавший на свадьбе, писал:

Генрих умер в 1197 в результате несчастного случая: балкон или окно-решётка подломились, и он выпал из окна. После его смерти Изабелла вышла замуж в четвертый раз за Амори II (он же Амори I Кипрский), брата Ги де Лузиньяна. Они венчались как король и королева Иерусалима в январе 1198 года в Акре. Король Амори II умер в 1205 году от отравления несвежей белой кефалью. Четыре дня спустя умерла и Изабелла.

К моменту своей смерти 5 апреля 1205 года Изабелла объявила своей наследницей старшую дочь Марию.

Дети 
Первый брак с Онфруа IV де Тороном был бездетным.

От второго брака с Конрадом Монферратским у неё родилась дочь:
 Мария (1192—1212), будущая королева Иерусалима.

От третьего брака с Генрихом II Шампанским у неё родились три дочери:
 Мария (1193/1194-до 1205), была помолвлена с Ги Кипрским, но оба умерли в детстве.
 Алиса (1195/1196-1246), жена Гуго I Кипрского, а затем — Боэмунда V Антиохийского и Рауля де Суассона.
 Филиппа (ок. 1197-20 декабря 1250), жена Эрара де Бриенн-Рамрю.

От четвертого брака с Амори II у неё родились:
 Сибилла (октябрь-ноябрь 1198 — ок. 1230 или 1252), жена царя Левона I Армянского.
 Мелисенда (ок. 1200 — после 1249), жена Боэмунда IV Антиохийского.
 Амори (1201 — 2 февраля 1205, Акра).

Родословная

Примечания

Литература 

 Edbury, Peter W. (ed.) The Conquest of Jerusalem and the Third Crusade, 1998, ISBN 1-84014-676-1
 Gilchrist, M. M. «Character-assassination: Conrad de Montferrat in English-language fiction & popular histories», Bollettino del Marchesato. Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato, Alessandria, no. 6, Nov. 2005, pp.5-13.
 Ilgen, Theodor. Konrad, Markgraf von Montferrat, 1880

 Runciman, Steven. A History of the Crusades, 1951-54, vols. 2-3.
 Usseglio, Leopoldo. I Marchesi di Monferrato in Italia ed in Oriente durante i secoli XII e XIII, 1926.
 Williams, Patrick A. «The Assassination of Conrad of Montferrat: Another Suspect?», Traditio, vol. XXVI, 1970.

Короли Иерусалима XII века
Короли Иерусалима XIII века
Правители Азии XII века
Маркграфини Монферрато
Графини Шампани
Царствовавшие королевы Иерусалима